Volkslehrer steht für:
 Volkslehrer (Ehrentitel)
 Bezeichnung für zahlreiche Pfarrer und Prediger zur Zeit der Aufklärung
 insbesondere im 19. Jahrhundert sinnverwandt zu Volksschullehrer
 Gewerkschaft Deutscher Volkslehrer und Volkslehrerinnen, Vorgängerorganisation der Freien Lehrergewerkschaft Deutschlands
 Der Volkslehrer. Hrsgg. von der Allgemeinen Freien Lehrergewerkschaft Deutschlands, angeschlossen an den Allgemeinen Deutschen Beamtenbund und das Berufssekretariat der Lehrer im Internationalen Gewerkschaftsbund. Zeitschrift (1920–1933)
 Der Volkslehrer: Fragen der Gegenwart für die Hand des Lehrers und Erziehers. Zeitschrift (1959–1969) des Zentralvorstands der Gewerkschaft Unterricht und Erziehung im Freien Deutschen Gewerkschaftsbund
 Der Volkslehrer. Schrift (1926) von Willibald Franz Kammel
 Der Volkslehrer, Pseudonym des rechtsextremen deutschen YouTubers Nikolai Nerling